Сафарали Раджабович Раджабов (2 сентября 1955, кишлак Чилча, Файзабадский район, Таджикская ССР, СССР — 6 октября 2011, Душанбе, Таджикистан) — таджикский государственный деятель, председатель Маджлиси Оли (парламента) Таджикистана (1995—2000).

Биография 
Раджабов Сафарали родился 2 сентября 1955 года в Файзабадском районе. Работать начал в 1972 году рабочим совхоза «Калъаи дашт».

Год спустя он поступил в Душанбинский государственный педагогический институт, который окончил в 1977 году. Вернувшись в родной район, Раджабов два месяца проработал учителем в средней школе, после чего был назначен директором спортивно-технического клуба, проработав в этой должности.

В 1989 году он заочно окончил Таджикский сельскохозяйственный институт.

С 1980 пол 1990 годы он работал в должностях директора межшкольного учебно-производственного комбината Файзабадского района и директором ПТУ № 24 этого же района.

В 1990—1995 — народный депутат Таджикистан — секретарь, заместитель председателя, с 1992 — председатель Комитета Верховного Совета Таджикистана по правопорядку, законодательству и правам человека.

С 1995 года — народный депутат Маджлиси Оли — с 6 апреля 1995—2000 — председатель парламента Таджикистана первого созыва. С января 2000 по 2005 год — министр образования.

С февраля 2005 депутат Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли. В парламенте он возглавлял комитета по госстроительству и местному самоуправлению.

Скончался 6 октября 2011 года в Душанбе на 57 году жизни от сердечной недостаточности. Похоронен на кладбище Лучоб.

Заслуженный деятель науки Республики Таджикистан.

Награждён орденом «Содружество» СНГ (2000).

Семья: Жена и восемь детей.

Примечания

Ссылки 
 Сафарали Раджабович Раджабов
 https://centrasia.org/person2.php?st=1013881142
 http://www.shoir.tj/news/umer_ehks_spiker_parlamenta_tadzhikistana_safarali_radzhabov/2011-10-07-327
 РАДЖАБОВ Сафарали

Депутаты Маджлиси Оли Таджикистана
Народные депутаты Таджикской ССР
Похороненные на кладбище «Лучоб» (Душанбе)